Ischia bezeichnet:

 Ischia (Insel), eine Insel im Golf von Neapel
 Ischia (Kampanien), eine Gemeinde auf dieser Insel in der italienischen Provinz Neapel
 Ischia di Castro, eine Gemeinde in der italienischen Provinz Viterbo
 Ischia (Pergine Valsugana), ein Ortsteil von Pergine Valsugana in der italienischen Provinz Trient

Ischia ist zudem der Familienname von:

 Carlos Ischia, Fußballtrainer